Maramureș poate însemna:
 Maramureșul geografic, unitatea geografică bine delimitată, formată din Depresiunea Maramureșului și munții care o încojoară.
 Maramureșul istoric, sau Țara Maramureșului, o regiune etno-culturală definită de unitatea geografică a Maramureșului geografic, și care în mai multe perioade istorice a costituit o unitate administrativă.
 Voievodatul Maramureșului, o formațiune politică românească în perioada medievală, care a ocupat teritoriul geografic al Țării Maramureșului.

 Comitatul Maramureș, provincie ce se întindea în România și Ucraina, aproximativ în limitele Maramureșului definite mai sus.
 Județul Maramureș actual, format după reforma administrativă din 1968.
 Județul Maramureș (interbelic), parte din România Mare, în perioada dintre cele două războaie mondiale.
 Munții Maramureșului
 Depresiunea Maramureșului din Grupa Nordică a Carpaților Orientali
 Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului
 Eparhia de Maramureș, una din cele șase episcopii greco-catolice din România